Okręty US Navy o nazwie USS/USNS "Huntsville":
 Pierwszy USS "Huntsville" był parowcem unijnym w czasie wojny secesyjnej
 Drugi USNS "Huntsville" (T-AGM-7) był okrętem pomocniczym przebudowanym w 1961.

Huntsville